Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Greenville – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Butler
 Greenville – miejscowość spisowa w stanie Kalifornia, w hrabstwie Plumas
 Greenville – miejscowość spisowa w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 Greenville – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Madison
 Greenville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Meriwether
 Greenville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Bond
 Greenville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Floyd
 Greenville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Greenville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Muhlenberg
 Greenville – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Greenville – miejscowość spisowa w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Greenville – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Greenville – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Washington
 Greenville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne
 Greenville – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Greenville – miejscowość spisowa w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Greenville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Greenville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Greenville – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Greenville – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Greenville – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
 Greenville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Greenville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Greenville – jednostka osadnicza w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
 Greenville – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenville
 Greenville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hunt
 Greenville – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Augusta
 Greenville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Greenville (ang. Greenville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Greenville (ang. Greenville Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Floyd
 Greenville (ang. Greenville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Greenville (ang. Greenville Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Greenville (ang. Greenville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Greenville (ang. Greenville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Greenville (ang. Greenville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
 Greenville (ang. Greenville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Greenville (ang. Greenville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Darke
 Greenville (ang. Greenville Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Greenville (ang. Greenville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Greenville (ang. Greenville County) – w stanie Karolina Południowa